Marquis de La Valette a été deux titres au cours de l'histoire, créés sous l'Ancien Régime, concernant deux lieux différents :
 Marquis de La Valette : titre porté par François de La Valette (créé marquis à sa mort en 1586), neveu de Jean de Valette,
 Marquis de La Valette : titre porté par le duc d'Épernon en 1607, lors de l'érection de sa seigneurie en marquisat en 1607.
Sous le Second Empire, ce titre a été porté notamment par Charles de La Valette, ambassadeur de France dans l'Empire ottoman, puis au Royaume-Uni.

Notes et références